Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Алісія Молік виграла титул, у фіналі пермігши Саманту Стосур з рахунком 6–7(5–7), 6–4, 7–5. Це був перший титул Молік у тому сезоні і п'ятий - за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Medibank
Medibank International 2005